Черновцы — топоним:

 Черновцы — город на юго-западе Украины.
 Черновцы — международный аэропорт в юго-западной части Украины, в 30 километрах от границы с Румынией, в черте города Черновцы.
 Черновцы — железнодорожная станция в городе Черновцы. Расположена между станциями Черновцы-Северная и Черновцы-Южная.
  — административно-территориальная единица Королевства Румыния, существовала в 1918—1938 и 1941—1944 годах.

См. также 
 Черневцы
 Чернёвци